''
Una asamblea legislativa es, de forma genérica, cualquier cámara legislativa; es decir, la asamblea o parlamento que tiene poder legislativo:
 En los sistemas unicamerales, la única cámara legislativa.
 En los sistemas bicamerales, cualquiera de las cámaras, con distintas denominaciones (Congreso y Senado).

De forma específica, puede ser:
 La Asamblea Nacional Legislativa formada en Francia durante el periodo revolucionario y que sustituyó a la Asamblea Nacional Constituyente.
 La Asamblea Legislativa (Argentina), parlamento de Argentina.
 La Asamblea Legislativa (Costa Rica), poder legislativo de Costa Rica.
 La Asamblea Legislativa de El Salvador.
 La Asamblea Legislativa de las Islas Malvinas.
 La Asamblea Legislativa del Distrito Federal de México, D. F.